Marc López e Fernando Vicente hanno battuto in finale Jaroslav Levinský e David Škoch 7-66, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jaroslav Levinský /  David Škoch (finale)
 Emilio Benfele Álvarez /  Tom Vanhoudt (semifinali)

 Josh Goffi /  Fred Hemmes (primo turno)
 Óscar Hernández /  Salvador Navarro (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Barletta 2004